

Codici 
 ood – codice ISO 639-3 della lingua tohoo o'odham

Sigle 
 Progettazione orientata agli oggetti (object-oriented design) – tecnica di progettazione del software